Александр Яковлевич Потапов (, , СССР — , ) — советский и российский яхтсмен, мастер спорта СССР международного класса, участник Олимпийских игр 1976, многократный чемпион СССР по парусному спорту, судья республиканской категории.

Биография 
Отец — Потапов Яков Васильевич — участник Великой Отечественной войны, сотрудник яхт-клуба «Труд».

Александр начал заниматься парусным спортом с 1954 года в яхт-клубе «Труд» возле Новоалександрово.

В армии служил в войсках ПВО Москвы. Вместе с братом Виктором Потаповым одним из первых в СССР освоил класс «470».

На Летних Олимпийских играх 1976, на озере Онтарио, в качестве шкотового был четвёртым в классе  вместе со свои братом-рулевым Виктором Потаповым.

Окончил Московский областной государственный институт физической культуры.

После ухода из Сборной работал тренером в яхт-клубе ЦСК ВМФ (Москва). В период 1980—2005 годов был председателем гоночных комитетов многочисленных парусных регат на Клязьминском водохранилище. Имел квалификацию судьи республиканской категории.

Скончался 18 сентября 2011 года. Похоронен рядом с Храмом Рождества Христова в Осташково (Московская область), на берегу Клязьминского водохранилища.

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог от 20 сентября 2011 года

Яхтсмены СССР
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1976 года
Парусный спорт в Долгопрудном